Okręty US Navy o nazwie USS  "Victor":
 Pierwszy USS "Victor" (SP-1995) był drewnianokadłubowym okrętem patrolowym typu Victor. W służbie od grudnia 1917 do listopada 1918.
 Drugi USS "Victor" (AMc-109) był przybrzeżnym trałowcem, którego stępkę położono w 1941.

Victor